Каро може да се односи на:

 Каро (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан
 Каро (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи
 Каро-Кан одбрана, шаховско отварање
 Каро пуб, уметничко удружење руских уметника
 Каро (Ла Специја), насељено место у Италији
 Каро (Кунео), насељено место у Италији